Vallehermosa är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Santa Cruz de Tenerife och regionen Kanarieöarna, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Vallehermosa ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön La Gomera.

Terrängen runt Vallehermosa är varierad. Havet är nära Vallehermosa norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Vallehermosa. Runt Vallehermosa är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San Sebastián de la Gomera,  km sydost om Vallehermosa. I omgivningarna runt Vallehermosa  

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Kanarieöarna